У́лица Южная подстанция — улица в южной части города Ярославля, пролегающая от улицы Гоголя.

История 
Посёлок при Южной подстанции появился в 1930-х годах. Посёлок включён в состав Ярославля в 1933 году.

Здания и сооружения 
Единственное здание — двухэтажный дом № 1 на 8 квартир, построенный в 1954 году. Сама подстанция имеет адрес улица Гоголя, 22.

См. также 
 Улицы Ярославля

Примечания

Литература 
 Козлов П. И., Маров В. Ф. Ярославль: 975 лет. Площади, улицы памятники истории и культуры. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1985. — 127 с.

Южная подстанция